MTV — um canal de televisão estado-unidense
 MTV (Brasil) — canal de televisão brasileiro
 MTV Portugal — canal de televisão português
 MTV (formato digital) — um formato digital também conhecido como AMV
 MP4/MTV Player — um reprodutor portátil de média

Desambiguações de siglas
Desambiguações de televisão